Kleinlein ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Kleinlein (* 1962), deutscher Tenor
 Axel Kleinlein (* 1969), deutscher Diplom-Mathematiker
 Gisela Kleinlein (* 1955), deutsche Künstlerin
 Konrad Kleinlein (* 1900), deutscher Fußballspieler
 Kornelius Kleinlein, deutscher Rechtsanwalt und Notar
 Norbert Kleinlein (* 1945), deutscher Maler und Bildhauer
 Reinhold Kleinlein (1883–1944), antifaschistischer Widerstandskämpfer
 Thomas Kleinlein (* 1976), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer